P92 peut désigner :
 Papyrus 92, un papyrus du Nouveau Testament ;
 Problèmes alimentaires du nouveau-né, d’après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres